Peruzzi kan avse:

 Angelo Peruzzi, en italiensk före detta fotbollsmålvakt
 Baldassare Peruzzi, en italiensk arkitekt och målare under renässansen
 Ubaldino Peruzzi, en italiensk politiker

Se även
 Peruzzi (släkt) – en släkt från Florens